

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Rafałki (dawniej Rafałów) – część miasta Aleksandrowa Łódzkiego
 Rafałów – część wsi Mikołajew w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew
 Rafałów – kolonia wsi Maziarze w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Rafałów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Godziesze Wielkie